Pötzsch oder Poetzsch ist der Familienname folgender Personen:
 Albin Pötzsch (1935–2019), deutscher Schachjournalist
 Anett Pötzsch-Rauschenbach (* 1960), deutsche Eiskunstläuferin und Olympiasiegerin
 Arno Pötzsch (1900–1956), deutscher Erzieher, Pfarrer und Kirchenliederdichter
 Arnd Poetzsch-Heffter (* 1958), deutscher Informatiker und Hochschullehrer für Softwaretechnik
 Christian Pötzsch (1926–2001), Sänger an der Dresdner Semperoper und Intendant an den Landesbühnen Sachsen
 Christoph Pötzsch (* 1955), deutscher Jurist und Sachbuchautor
 Clemens Pötzsch (* 1985), deutscher Pianist und Komponist
 Eduard Pötzsch (1803–1889), deutscher Architekt und Pionier der Bahnhofsbaukunst
 Fritz Poetzsch-Heffter (1881–1935), deutscher Rechtswissenschaftler
 Georg Poetzsch-Heffter (1926–2013), deutscher Politiker und zwischen 1971 und 1988 Staatssekretär in Schleswig-Holstein
 Gerhard Pötzsch (* 1951), deutscher Schriftsteller und Politiker (SPD)
 Gustav Pötzsch (1898–1963), deutscher Politiker (KPD) und Widerstandskämpfer
 Horst Pötzsch (1927–2009), deutscher Historiker und Politologe
 Oliver Pötzsch (* 1970), deutscher Schriftsteller und Filmautor
 Paul Poetzsch (1858–1936), deutscher Maler und Zeichner
 Richard Poetzsch (1861–1913), deutscher Unternehmer
 Robert Pötzsch (* 1972), deutscher Kommunalpolitiker
 Stefanie Pötzsch (* 1977), deutsche politische Beamtin
 Thomas Pötzsch (* 1959), deutscher Schauspieler, Regisseur und Hörspielsprecher
 Timo Pötzsch (* 1970), deutscher Handballspieler 
 Torsten Pötzsch (* 1971), deutscher Kommunalpolitiker 
 Wolfgang Pötzsch (* 1947), deutscher Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Pötsch